Die 2. deild karla 1985 war die 31. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Neben Meister ÍB Vestmannaeyja stieg auch der Zweitplatzierte Breiðablik Kópavogur in die 1. deild karla auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 Iceland Second Division 1977 – 1998 rsssf.com

Einzelnachweise 

1985
Fußballsaison 1985